Undurraga puede hacer referencia a:

Undurraga (apellido), apellido español de origen vasco.
Undurraga (Vizcaya), barrio ubicado en la localidad de Ceanuri, Vizcaya, País Vasco.
Palacio Undurraga, mansión ubicada en Santiago de Chile, Chile.
Viña Undurraga, reconocida viña chilena fundada en 1885 por Francisco Undurraga Vicuña.